Алмазян () — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Джо Алмазян (. 1967) — вірменський бобслеїст.
 Алмазов (Алмазян) Завен Арменакович (1898—1940) — старший лейтенант держбезпеки. У 1935—1939 роках начальник таборів ГУЛАГу.
 Алмазян Завен Саркісович (1950—1973) — радянський серійний вбивця і ґвалтівник.